Luisenstraße steht für:
 Luisenstraße, Fernstraße in Kroatien, siehe Lujzijana

Straßen in Deutschland:
 Luisenstraße (Berlin), benannt nach Luise von Preußen (1808–1870)
 Luisenstraße (Darmstadt), benannt nach Luise Henriette Karoline von Hessen-Darmstadt
 Luisenstraße (Düsseldorf), benannt nach Luise von Anhalt-Bernburg
 Luisenstraße (Hannover)
 Luisenstraße (Herne), siehe Liste der Naturdenkmale in Herne #Alleen
 Luisenstraße (München), benannt nach Ludovika Wilhelmine von Bayern
 Luisenstraße (Naumburg), benannt nach Luise von Preußen
 Luisenstraße (Wuppertal), benannt nach Luise von Preußen

Siehe auch:
 Louisenstraße
 Luisenplatz